Willem Lodewijk Harthoorn (verzetsstrijder), een verzetsman uit de Tweede Wereldoorlog
Willem Lodewijk Harthoorn (beiaardier), docent en stadsbeiaardier te Goes